Rekord steht für:

 Rekord, Höchstleistung 
 Hanomag Rekord, Pkw
 Opel Rekord, Pkw-Modellreihe
 Kleinkraftrad des italienischen Herstellers Garelli
 einen Markennamen aus der ehemaligen DDR für Braunkohlebriketts, siehe Rekord-Brikett

Rekord bezeichnet:

 Rekord (Album), das neunte Studioalbum der Fantastischen Vier
 Rekord (Band), Rockband aus Wiesbaden

Siehe auch:
 Record